Odongo ist der Familienname folgender Personen:

 James Odongo (1931–2020), ugandischer Geistlicher, Bischof des Militärordinariates von Uganda
 Jeje Odongo (* 1954), ugandischer Politiker und General
 Thomas Okelo-Odongo (1927–1991), kenianischer Politiker